Zala puede referirse a:

 el condado de Zala, en Hungría; o
 el nombre de un sinónimo del género botánico Pistia.